De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1850-1853 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1850 en de verkiezingen van 1853. De zittingsperiode ging in op 7 oktober 1850 en liep af op 18 september 1853.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1850

Gematigde liberalen (18 zetels)
Hendrik van Beeck Vollenhoven
Louis Beerenbroek
Michael Alexander Joseph van der Beken Pasteel
Johannes Wilhelmus Henricus Bosch
Abraham Boxman
Frederik Johan Thomas de Bruijn
Hermanus Petrus van den Dries
Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen
Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude
Hendrik Frans van Meurs van Hulshorst
Petrus Laurentius Regout
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Abram van Rijckevorsel
Johan de Sitter
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Bastiaan Verheij van den Bogaard
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Jan Carel van Wessem

Conservatieven (11 zetels)
Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein
Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer
Albrecht Frederik Insinger
Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet
Cornelis van der Lek de Clercq
Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven
Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden
Johan Antoni Philipse
Wyncko Johannes Tonckens

Liberalen (7 zetels)
Dominicus Blankenheym
Willem Herman Cost Jordens
Coos Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Louis van Sasse van Ysselt
Isaäc Antoni Soetens van Roijen
Anthony van Weel Dzn.

Conservatief-Protestants (3 zetels)
David Borski
Willem Maurits de Brauw
Cornelis van Foreest

Tussentijdse mutaties

1851
 6 maart: Willem Maurits de Brauw (conservatief-protestants) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot rechter bij de Arrondissementsrechtbank in 's-Gravenhage. Nadat de Brauw herkozen werd door de Provinciale Staten van Zuid-Holland, werd hij op 24 april dat jaar opnieuw geïnstalleerd.
 11 april: Wyncko Johannes Tonckens (conservatieven) nam ontslag vanwege zijn herbenoeming tot kantonrechter in Meppel. Nadat Tonckens herkozen werd door de Provinciale Staten van Drenthe, werd hij op 10 juni opnieuw geïnstalleerd.
 5 juli: Johannes Wilhelmus Henricus Bosch (gematigde liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Utrecht kozen Johan Daniël Cornelis Carel Willem d'Ablaing van Giessenburg (conservatieven) als zijn opvolger, hij werd op 14 augustus 1851 geïnstalleerd.

1852
 24 juni: Hendrik Frans van Meurs van Hulshorst (gematigde liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Edmond Willem van Dam van Isselt als zijn opvolger, hij werd op 29 oktober dat jaar geïnstalleerd.

1853
 18 januari: Isaäc Antoni Soetens van Roijen (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris des Konings in Groningen. De Provinciale Staten van Overijssel kozen Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk (gematigde liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 20 april dat jaar geïnstalleerd.
 20 april: Cornelis van Foreest (conservatief-protestants) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Frederic van der Oudermeulen (gematigde liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 23 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 26 april: Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (conservatieven) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Gedeputeerde Staten van Zeeland. De Provinciale Staten van Zeeland kozen Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke (gematigde liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 15 juni dat jaar geïnstalleerd.
 1 juni: Willem Maurits de Brauw (conservatief-protestants) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Johannes Servaas Lotsy (gematigde liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 23 augustus dat jaar geïnstalleerd.

1850-1853
Nederlandse politiek in 1850
Nederlandse politiek in 1853